La Ligue européenne est le nom de plusieurs compétitions ou organisations.

Compétitions sportives 
 La Ligue européenne de volley-ball de la CEV (en anglais ) est une compétition d'équipes nationales de volley-ball. Une compétition féminine et une compétition masculine opposent chaque année les équipes qui ne participent pas à la Ligue des nations de volley-ball (féminine ou masculine).
 La  (en anglais ) est une compétition de clubs de handball.  Une compétition féminine et une compétition masculine opposent chaque année les meilleurs clubs qui ne participent pas à la Ligue des champions (féminine ou masculine).
 La Coupe d'Europe de BMX, appelée Ligue européenne de BMX (en anglais ) pour sa première édition en 2014, est une compétition annuelle de BMX organisée en plusieurs étapes.
 La Ligue européenne de hockey était une compétition annuelle de hockey sur glace entre clubs européens organisée par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF).
 La Ligue européenne féminine de hockey (en anglais ) est une compétition annuelle de hockey sur glace entre clubs européens organisée par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF).
 La Ligue européenne de rink hockey ou Euroleague est une compétition annuelle de rink hockey. Cette compétition est organisée par le Comité européen de rink hockey et réunit les équipes des meilleurs clubs européens.

Organisations 
 La , association fondée en 1946, promeut pour une plus grande intégration européenne.
 La Ligue européenne des universités de recherche (en anglais ) est un réseau européen d'universités axées sur la recherche scientifique.
 La Ligue européenne de natation, association des fédérations nationales européennes de natation, supervise les compétitions des diverses disciplines du sport : natation sportive, natation synchronisée, plongeon et water-polo.

Voir aussi 

 
 Ligue Europa